Бальде — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бальде, Алехандро (род. 2003) — испанский футболист.
 Бальде, Алиу (род. 2002) — сенегальский футболист.
 Бальде, Амидо (род. 1991) — португальский футболист гвинейского происхождения.
 Бальде, Бобо — Дианбобо (Бобо) Бальде (род. 1975) — гвинейский футболист французского происхождения.
 Бальде, Ибраима (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Бальде, Ибраима (род. 2003) — французский футболист.
 Бальде, Кейта (род. 1995) — сенегальский футболист.
 Бальде, Яков (1604—1668) — новолатинский поэт XV века; иезуит, придворный священник в Мюнхене (1637—1650).

Топоним 
 Бальде  — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Бальве
 Бальва

Примечания